Дафнис — герой греческого мифа, потерявший зрение.
 Дафнис — тиран Абидоса в конце VI века до н. э. 
 Дафнис — персонаж древнегреческого буколического романа «Дафнис и Хлоя», пастушок.
 Дафнис (спутник) — спутник Сатурна.
 Дафнис (род) — род бабочек из семейства Бражники.